Treasure, trésor en anglais, peut faire référence à :

 Treasure, une chanson de l'album The Mirror Conspiracy de Thievery Corporation sorti en 2000 ;
 Treasure, single de Bruno Mars sorti en 2013 ;
 Treasure, cinquième album de la chanteuse néo-zélandaise Hayley Westenra ;
 Treasure, troisième album du groupe écossais Cocteau Twins ;
 Treasure, une société japonaise de développement de jeux vidéo ;
 Treasure Box: The Complete Sessions 1991–1999, un coffret sorti en 1999 rassemblant les quatre premiers albums des Cranberries,
 Comté de Treasure, un comté du Montana aux États-Unis,
 TREASURE, un boys band sud-coréen, originaire de Séoul.

Treasures peut faire référence à :

 Treasures, un album de la chanteuse américaine Dolly Parton ;
 Hidden Treasures, une compilation de titres du groupe américain Megadeth ;
 Midway Arcade Treasures, une série de compilations de jeux d'arcade des années 1980 ;
 Walt Disney Treasures, une collection inaugurée en 2001 par la sortie de DVD regroupant l'intégralité des courts métrages classiques de Disney.

Toponyme:
 Île Treasure en Ontario.

Homonymie de titre